Tensta steht für:

 Tensta (Stockholm), ein Stadtteil von Stockholm
 Tensta (Stockholms tunnelbana), eine Station der Stockholmer U-Bahn
 Spånga-Tensta, ein Stockholmer Stadtbezirk

Tensta ist der Künstlername von:

 Adam Tensta (eigentlich Adam Momodou Eriksson Taal; * 1983), schwedischer Rapper